

События 
 28 февраля — катастрофа в Лондонском метрополитене: на конечной станции «Мургейт» Северной линии состав на полном ходу врезался в тупик.
 22 апреля — открыты 29-я и 30-я станции Ленинградского метрополитена «Выборгская» и «Лесная» на Кировско-Выборгской линии.
 4 июля — открыто туристское Новоафонское мини-метро в пещере.
 30 июля — открыта первая очередь депо ТЧ-1 «Московское» Харьковского метрополитена.
 23 августа — открыта первая очередь 6-го в СССР и 2-го на Украине Харьковского метрополитена с восемью станциями: «Улица Свердлова» (ныне «Холодная гора»), «Южный вокзал», «Центральный рынок», «Площадь Конституции», «Проспект Гагарина», «Спортивная», «Завод имени Малышева», «Московский проспект».
 31 августа — открыт первый участок 3-й линии Стокгольмского метрополитена из 12 станций: «Т-Централен», «Родхусет», «Фридхемспан», «Стадсхаген», «Вестра Скуген», «Сульна Центрум», «Неккрусен», «Халлоберген», «Ринкебю», «Тенста», «Юльста». Теперь в Стокгольме 91 станция.
 15 сентября — открыт метрополитен Сантьяго.
 9 октября — открытие второй линии (Хёксин) Пхеньянского метрополитена с пятью станциями: «Рагвон», «Кванмён», «Самхын», «Чонсын», «Хёксин».
 22 ноября — открыты 2 станции Мюнхенского метрополитена: «Имплерштрассе» и «Харрас». В Мюнхене теперь 19 станций.
 17 декабря — открылись станции «Пушкинская» и «Кузнецкий Мост» Московского метрополитена.
 30 декабря — открылись станции «Щукинская», «Тушинская», «Сходненская» и «Планерная» Московского метрополитена.
 31 декабря — открыты станции Кировско-Выборгской линии Ленинградского метрополитена «Площадь Мужества», «Политехническая» и «Академическая», при этом впервые были построены односводчатые станции глубокого заложения. В городе на Неве теперь 33 станции.

Годы в истории метрополитена